Fazendas históricas no Brasil
 Fazenda Lageado (Botucatu)
 Fazenda Lageado (Bragança Paulista)

Desambiguações de fazendas